Histoire des mentalités
Mentalité logique et mentalité primitive 
Ethnologie des mentalités 
Mentalité dangereuse
Mentalité magique
Mentalité pirate 
Belle Mentalité !
État d'esprit, une façon de penser
Mentalité peut aussi s'employer dans le sens de représentation mentale